Молодёжная сборная Словакии по футболу (U21)представляет Словакию на международных соревнованиях по футболу. Словакия была хозяйкой молодёжного чемпионата Европы 2000 года и заняла там 4-е место, благодаря чему получила путёвку на летние Олимпийские игры и молодёжный чемпионат мира 2003. Это и были единственные на текущий момент участия словацкой сборной(U21) на молодёжных турнирах.

Тренерский штаб

Тренер:  Ярослав Кентош         

Ассистент тренера:  Тибор Гольян

Аналитик матчей:  Душан Радольский

Текущий состав

 

Тренер:  Ярослав Кентош

Ссылки 
 Официальный сайт всех сборных Словакии по футболу
 Страница молодежной(U21)сборной Словакии на немецком футбольном-информационном ресурсе Transfermarkt.com'

Футбол в Словакии
Сборная Словакии по футболу
Словакия